Mamet ist der Familienname folgender Personen:

 Agustina Mamet (* 1993), argentinische Handballspielerin
 Bob Mamet, US-amerikanischer Jazzmusiker und Komponist
 David Mamet (* 1947), US-amerikanischer Drehbuchautor, Dramatiker, Filmregisseur, Schriftsteller
 Zosia Mamet (* 1988), US-amerikanische Schauspielerin und Sängerin